ILM eller Ilm har flere betydninger:

 ILM er en forkortelse inden for chat, for "I lige måde".
 ILM er en forkortelse for firmaet Industrial Light & Magic.
 Ilm er også et beskyttet efternavn.
Floder
 Ilm (Bayern)
 Ilm (Thüringen)